En Pologne, Zgoda peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Basses-Carpates
Zgoda, un village.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
Zgoda, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
Zgoda, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
Zgoda, un village de la gmina de Łanięta,
Zgoda, un village de la gmina de Żychlin,
Zgoda, un village du powiat de Łowicz.

 dans la voïvodie de Lublin
Zgoda, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
Zgoda, un village.

 dans la voïvodie de Silésie
Zgoda, un camp de concentration nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
Zgoda, un village.